Се́льское поселе́ние За́столбье — упразднённое муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области.

Центр поселения — село Застолбье. На территории поселения находились 28 населённых пунктов — 1 село, 1 посёлок и 26 деревень.

Законом Тверской области от 5 апреля 2021 года № 18-ЗО к 17 апреля 2021 года было упразднено в связи с преобразованием Рамешковского муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
 Общая площадь: 159,3 км².
 Нахождение: центральная часть Рамешковского района.
 Граничило:
 на севере — с СП Некрасово,
 на северо-востоке — с СП Алёшино,
 на юго-востоке — с СП Ведное,
 на юге — с СП Кушалино,
 на западе — с СП Никольское и СП Высоково.

По территории поселения протекала река Медведица с притоком Каменкой.

История 

В XIII—XIV вв. территория поселения находилась на границе Новгородской земли с Тверским княжеством.После образования губерний входила в Бежецкий уезд Тверской губернии. Село Застолбье было центром волости и церковного прихода.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Застолбского и Городковского сельских округов.

Население 
 
По переписи 2002 года — 1312 человек (562 в Городковском и 750 в Застолбском сельском округе), на 01.01.2008 — 1176 человек. 
Национальный состав: русские и карелы (д.Баскаки).

Населенные пункты 

На территории поселения находились следующие населённые пункты:

Известные люди

Литература

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Рамешковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году